

Cinema
Nuove frontiere (New Frontier) – film statunitense del 1939 diretto da George Sherman

Musica
New Frontier – album del 1962 dei The Kingston Trio
New Frontier – singolo del 1982 di Donald Fagen, dall'album The Nightfly
New Frontier – album del 2019 degli Steve Howe Trio

Altro
Nuova Frontiera (New Frontier) – motto politico sostenuto da John F. Kennedy

Pagine correlate
The New Frontier